Villamayor de los Montes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villamayor de los Montes (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Villamayor de los Montes (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar